Limnoporus är ett släkte av insekter. Limnoporus ingår i familjen skräddare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skräddare
Limnoporus